Felicidade FM+Web é uma rede de rádios brasileira sediada Novo Hamburgo, RS. Opera na frequência 90.3 MHz FM e sua antena está localizada no Morro Dois Irmãos, podendo ser facilmente sintonizado em Porto Alegre e em mais de 90 municípios ao redor da Região Metropolitana.

A Rádio Felicidade Gospel 90,3 FM faz parte da Grupo Dial, grupo familiar atuante no mercado desde 1982, à qual são associadas sete Emissoras de Rádio FM. Com uma programação para todas as idades por meio do rádio leva uma mensagem cristã de amor e esperança. Pensada para todas as denominações cristãs, como protestantes, evangélicos, católicos, e a todos a quem a Felicidade toca.

Uma rádio independente, isto é, não subordinada a uma denominação religiosa, com ampla penetração em todo público Gospel, ao contrário das rádios ligadas a uma Igreja, direcionadas e limitadas ao público de uma denominação ou corrente teológica. Boa música gospel, dicas e informações variadas, Debates, Entrevistas, Eventos, Programas Evangelísticos, Educativos e Promoções sempre com interatividade com os ouvintes através de participação por telefone, torpedo, e-mail, Redes Sociais e WhatsApp.

A Felicidade Gospel desde de fevereiro de 2015 entra em cadeia com a Rádio Grêmio Umbro para transmissões esportivas em 90,3 FM, sendo que no site e aplicativos mantém a programação musical gospel.

Em 7 de setembro de 2016, a Rádio Felicidade Gospel entrou no ar nos Vales do Taquari e do Rio Pardo, substituindo a Rádio Light FM.

Em 3 de julho de 2017, o Grupo Independente compra a Rádio Felicidade Gospel 91.7 para retransmitir a Rádio Independente AM 950.

Ligações externas 
 
 
 

Grupo Dial de Comunicação
Estações de rádio de Porto Alegre
Estações de rádio fundadas em 2013
Estações de rádio de Novo Hamburgo
Redes de rádio do Brasil